Ca' del Monte ima više značenja:
 Ca' del Monte, Modena
 Ca' del Monte, Varese